The Red Album – album dei Beatles del 1973
 The Red Album – album degli Emerson, Lake & Palmer del 1993
 The Red Album – album degli Emerson, Lake & Palmer del 2001
 The Red Album – album dei Baroness del 2007
 The Red Album – album dei Weezer del 2008
 The Red Album – album di Stephy Tang del 2008
 The R.E.D. Album – album di Game del 2011